Il National Invitation Tournament 1968 fu la 31ª edizione del torneo. Venne vinto dalla University of Dayton; il  miglior giocatore fu Don May.

Squadre

Risultati

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1968
1968